Brown Album oder The Brown Album ist der Titel folgender Musikalben:

 Brown Album (Primus) von Primus (1997)
 The Brown Album, anderer Name für The Band (Album) von The Band (1969)